2 miejscowości w Polsce: 
 Stojanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Pieńsk 
 Stojanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów
 Stojanów – wieś w obwodzie lwowskim